Муравьиха — топоним в России.

Населённые пункты 
 Муравьиха — деревня в Вохомском районе Костромской области;
 Муравьиха — село в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.

Река 
 Муравьиха — река в Новгородской области, впадает в озеро Старское.